Влади́мир Нестере́нко:
 Нестеренко, Владимир Адольфович (род. 1964) — украинский писатель, журналист и кинодраматург.
 Нестеренко, Владимир Васильевич (род. 1963) — белорусский менеджер.
 Нестеренко, Владимир Георгиевич (род. 1949) — доктор медицинских наук, профессор.
 Нестеренко, Владимир Иванович (1878—после 1917) — член IV Государственной думы от Херсонской губернии, председатель Одесской уездной земской управы.